Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Lourdes Domínguez Lino e Paola Suárez che hanno battuto in finale Flavia Pennetta e Roberta Vinci 1-6, 6-3, 11-9.

Teste di serie 

 Lourdes Domínguez Lino /  Paola Suárez (campionesse)
 Flavia Pennetta /  Roberta Vinci (finale)

 Tathiana Garbin /  Émilie Loit (semifinali)
 Tatjana Maria /  Barbora Záhlavová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2007